LTP steht für:
 Latest/Lowest Take Precedence (deutsch „der zuletzt geänderte/der niedrigste Wert hat Vorrang“), Begriff aus der Lichtsteuerung
 Licklider Transmission Protocol, ein Protokoll für Computernetzwerke mit hoher Verzögerung oder hoher Ausfallwahrscheinlichkeit der Verbindung, benannt nach J. C. R. Licklider
 long-term potentiation (deutsch Langzeit-Potenzierung), Fachbegriff aus der Neurobiologie bzw. Neurophysiologie
 pflanzliche Lipidtransfer-Proteine
 Lunar Transient Phenomena (transiente Mondphänomene), Fachbegriff aus der Astronomie
 ČKD-Praga LTP, peruanische Exportversion des tschechoslowakischen Panzers ČKD-Praga TNH
 Lyndhurst Airport (IATA-Code), Flugplatz von Lyndhurst (Queensland), Etheridge Shire, Queensland

Abkürzung